Birkenberg ist der Name von geographischen Objekten:

Ortschaften:
 Birkenberg (Alzenau), Siedlung von Michelbach (Alzenau), Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Birkenberg (Rettenbach am Auerberg), Ortsteil der Gemeinde Rettenbach am Auerberg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Birkenberg (Gemeinde Telfs), Ortschaft von Telfs, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Birkenberg (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Ortschaften, historisch:
 Birkenberg, deutscher Name von Březové Hory, Ortsteil von Příbram, Tschechien
 Birkenberg (bis 1932 Groß Brzosken), Dorf im Kreis Johannisburg, Ostpreußen, ab 1945: Brzózki Wielkie, untergegangenes Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Birkenberg, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen, seit 1950: Datschnoje (Kaliningrad, Selenogradsk), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad, Russland

Berge und Erhebungen:
 Birkenberg (Bayerischer Wald, Sankt Englmar) (851 m), im Bayerischen Wald bei Sankt Englmar, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern ()
 Birkenberg (Oberpfälzer Wald, Bad Neualbenreuth) (744 m), im  Oberpfälzer Wald bei Bad Neualbenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Birkenberg (Rhön) (643,8 m), in der Rhön bei Hundsbach (Tann), Landkreis Fulda, Hessen
 Birkenberg (Waldviertel) 557 m, Berg bei Großeberharts, Bezirk Waidhofen/Thaya,  Niederösterreich
 Birkenberg (Bayerischer Wald, Wiesent) (555 m), im Bayerischen Wald bei Wiesent, Landkreis Regensburg, Bayern ()
 Birkenberg (Frankenhöhe) (547 m), in der Frankenhöhe bei Schnelldorf, Landkreis Ansbach, Bayern
 Birkenberg (Ohmgebirge) (533,4 m), höchster Berg des Ohmgebirges bei Kaltohmfeld, Stadt Leinefelde-Worbis, Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Birkenberg (Elfas) (366,4 m), im Elfas bei Rengershausen (Einbeck), Landkreis Northeim, Niedersachsen
 Birkenberg (Heiligengrabe) (88,9 m), bei Blandikow (Heiligengrabe), Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg

Naturschutzgebiet:
 Birkenberg (Naturschutzgebiet), bei Edelfingen (Bad Mergentheim), Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Birkenhöhe
 Birkenhügel